Роз'їзд 18 () — станційне селище у складі Чиїлійського району Кизилординської області Казахстану. Входить до складу Тартогайського сільського округу.

У радянські часи селище називалось Бактисай.

Населення — 29 осіб (2009; 65 в 1999).

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії

Населені пункти Чиїлійського району
Станційні селища Кизилординської області